Променљива (варијабла) може представљати:

 Променљиву у математици — величину означена симболом који може да се замени било којим чланом једног скупа
 Променљиву у програмирању — именовану меморијску локацију која је подобна за складиштење одређеног податка. За разлику од истоименог појма у математици, променљива у програмерском смислу није апстрактан појам већ у сваком тренутку извршења програма садржи тачно одређену, конкретну, вредност која се у сваком тренутку може заменити другом.
Променљива у астрономији, је звезда чија се промена сјаја може уочити током кратког временског интервала (кратког у астрономским мерилима: сатима, данима, годинама), а није узрокована појавама у атмосфери Земље.
 Променљиву у психологији — У психологији и другим друштвеним наукама, варијабла је класа појава или особина које се мењају и појављују у најмање два модалитета. Према њеној функцији у одређеном истраживању, варијабла може бити зависна и независна. Једна од предности вршења експеримента на психолошкој бази је та да можемо да мењамо (варирамо) услове одвијања неке појаве и управо ти услови су независна варијабла, а оно што ће се зависно од њих мењати је зависна варијабла.

Референце